Moosburg kan syfta på:

 Effretikon / Moosburg, del av en befolkad plats, Zürich
 Moosburg an der Isar, Bayern, Oberbayern
 Moosburg (Baden-Württemberg) – en kommun i den tyska delstaten Baden-Württemberg
 Moosburg, Kärnten